Рота́ція — (від  — крутити, обертати)

У війні 
Ротація — регулярна заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів або військових частин, що виконують завдання у важких, складних або несприятливих умовах через певний час. Широко практикується в умовах ведення бойових дій.

У політиці 
Ротація (від лат. rotatio — обертання). Демократична вимога періодичної змінюваності політичних сил та осіб, що перебувають при владі.

На радіо 
Розміщення музичної композиції або рекламної вставки в радіоефірі. Ротація розрізняється за ступенями (важка або жорстка, середня, легка чи м'яка), що відображають частоту розміщення композиції в ефірі і вимірюється кількістю прокруток (іноді — за часовий проміжок).

У медицині 
Здійснення обертальних рухів у тому чи іншому суглобі.

У спорті 
Зміна складу гравців.

У логістиці 
Ротація — заміщення одного однотипного товару на інший, який відрізняється виробничою партією, датою та часом виробництва. Використовуються методи FIFO та LIFO та інші.

Література 
 В. М. Матвієнко. Ротація // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
 Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія.- 2005.- 488 с.
 Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник.- Львів: Тріада плюс.- 2004.- 528 с.
 Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навч. посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей.- 2006.- 432 с.
 

Радіомовлення
Медицина
Логістика